Битбург () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм.  Население составляет 12 734 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 47,54 км². Официальный код  —  07 2 32 018.

История 
5 мая 1985 президент США Рейган посетил концентрационный лагерь Берген-Бельзен. На мемориальном кладбище он провёл 8 минут и возложил венок вместе с Гельмутом Колем и 90-летним генералом армии США Мэтью Риджуэем.

Фотографии

Известные уроженцы 
 Барр, Жан-Марк (род. 1960) — французский актёр и режиссёр.
 Симонс, Матиас (1802—1874) — люксембургский государственный и политический деятель. Премьер-министр Люксембурга.

Города-побратимы 
  Арлон (, ), Бельгия
  Бад-Кёстриц (), Тюрингия, Германия
  Дикирх (), Люксембург
  Ретель (), Франция
  Шелбивилль (), Кентукки, США

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца
Районные центры Рейнланд-Пфальца